

Ішмухаметово — село, Баймацький район, Башкортостан
 Ішмухаметово — присілок, Федоровський район, Башкортостан

Див. також 
 Ішмухаметовська сільська рада